План де Перикос има више значења:

 План де Перикос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Перикос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику